Ремнёв — русская фамилия. Известные носители:

Ремнёв 
 Ремнёв, Анатолий Викторович (1955—2012) — историк.
 Ремнёв, Андрей Владимирович (род. 1962) — художник.

Ремнёва 
 Ремнёва, Марина Леонтьевна (род. 1936) — декан филологического факультета МГУ.
 Ремнёва, Надежда Степановна (род. 1945) — российский общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы.